

Sens et origine du nom 
Allison est un prénom écossais, en général féminin, issu de l'ancien prénom français Alison, Alizon [alizɔ̃], encore porté comme nom de famille. C'est un hypocoristique d'Aalis > Alice, Alix, noms issus du germanique Adaleidis.

Il est utilisé au Brésil sous les formes d'Alison ou d'Alisson.

Variantes 
 Alison
 
 
 Alisson
 
 Aliyson
 Allissonne
 Alisone
 Alissone

Alison comme prénom 
 Alison Arngrim (1962-), une actrice américaine
 Alison Moyet (1961-), une chanteuse britannique
 Alison Shaw, la chanteuse du groupe britannique Cranes
 Alyson Court (1973-), actrice canadienne
 Alyson Hannigan, actrice (Buffy contre les vampires, American Pie, American Pie 2, American Pie : Marions-les !)
 Alyson Stoner, actrice américaine

Alisson comme prénom 
 Alisson Becker (1992-), Alisson Ramses Becker ou simplement Alisson, footballeur brésilien
 Alysson Paradis, actrice française

Allison comme prénom 
Prénom féminin
 Allison Abbate, productrice de cinéma
 Allison Anders (1954-), réalisatrice, scénariste et productrice américaine
 Allison Baver, patineuse de vitesse américaine
 Allison Beckford, athlète jamaïcaine
 Allison Burnett, réalisatrice (-teur) (Red Meat)
 Allison DuBois, médium américaine
 Allison A. Dysart, premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1935 à 1940
 Allison Feaster (1977-), basketteuse américaine
 Allison Forsyth (1978-), skieuse canadienne
 Allison Gregory, chercheuse en médecine à l'Université de Washington
 Allison Higson, nageuse canadienne
 Allison Hossack (1965-), actrice canadienne
 Allison Janney, actrice (6 jours, 7 nuits, American Beauty, À la Maison-Blanche)
 Allison Jones, skieuse handicapée américaine
 Allison Mack, actrice (Smallville)
 Allison Munn, actrice (Ce que j'aime chez toi)
 Allison Parks, Playmate of the Year 1966
 Allison Roe, coureuse néozélandaise, vainqueur du marathon de New York en 1981
 Allison Smith, actrice (Aline et Cathy (Kate & Allie))
 Allison D. Tatham-arter, militaire britannique
 Allison Thomas, major de l'OSS durant la guerre du Viêt Nam
 Allison Wagner, nageuse américaine

Prénom masculin
 Allison Curbishley, athlète britannique
 Allison Davie, fondateur du chantier naval canadien A.C. Davie
 Allison Dean, acteur (Un prince à New York)
 James Allison Glen, président de la Chambre des communes du Canada de 1940 à 1945
 Allison Muri (1965-), auteur canadien
 Allison Nelson, général confédéré
 Allison Roddan, acteur (Monsieur Verdoux)

Personnalités désignées par ce nom 
 Allison, biologiste contemporain spécialisé dans les amphibiens (cf. Xenorhina, Choerophryne, Cophixalus, Callulops, Xenobatrachus, Austrochaperina, Litoria, Platymantis, Cyprinidae)
 Allison, peintre de la bataille de Chancellorsville

Patronyme 

 Archibald Alison (1792-1867), historien britannique.
 William Alison (1790-1859), médecin et philanthrope écossais.

 Abraham K. Allison, gouverneur de Floride en 1865 ;
 Alexander Allison, néozélandais ayant introduit le kiwi ;
 Amy Allison, actrice ;
 Bernard Allison (1965-), guitariste de blues américain, fils de Luther Allison ;
 Bobby Allison, un pilote automobile ;
 Chantelle Allison (1988-), catcheuse australienne ;
 Cliff Allison (1932-2005), pilote automobile britannique ;
 Danny Allison, entraîneur britannique de football ;
 Dave Allison, joueur et entraineur de hockey su glace ;
 Davey Allison, pilote automobile ;
 Dean Allison, député de l'Ontario, 2004 ;
 Dot Allison, musicien ;
 Fran Allison, réalisateur américain ;
 George Allison, journaliste et manager de football ;
 Guy Allison, claviériste et chanteur américain (The Doobie Brothers) ;
 Hugh Allison (1982-), acteur et réalisateur britannique ;
 Ian Allison (1909-1990), joueur canadien de basket-ball ;
  ;
 James Barnett Allison (1880-?), ancien joueur de rugby irlandais ;
 James A. Allison (?-1928), motoriste américain ;
 Jason Allison, joueur de hockey canadien (Maple Leafs de Toronto, Bruins de Boston) ;
 Jeremy Allison, développeur de Samba ;
 Jerry Allison (1939-), batteur américain ;
 John Allison, dessinateur de webcomics ;
  Cato Institute ;
 Julie Allison, psychologue sociale ;
 Luther Allison (1937-1997), guitariste et chanteur de blues américain ;
 Malcolm Allison, footballeur britannique ;
 May Allison (1890-1989), actrice américaine ;
 Monica Allison, actrice américaine ;
 John Mose Allison. Jr. (1927-2016), pianiste de jazz américain ;
 Ryeland Allison, compositeur américain ;
 Rick Allison, producteur musical français ;
 Sidney Allinson, auteur canadien ;
 Scott T. Allison, psychologe social ;
 Susan Allison, actrice américaine ;
 Wilmer Allison, joueur de tennis américain ;
 William B. Allison (1829-1908), un homme politique américain.

Surnom 

 Alison (1982-), Alison Barros Moraes, footballeur brésilien ;
 Alison (1993-), Alison Lopes Ferreira, footballeur brésilien ;
 Alisson (1993-), Alisson Euler de Freitas Castro, footballeur brésilien ;
 Alison (1995-), Alison Henrique Mira, footballeur brésilien.

Personnages de fiction 
 Allison (Alias)
 Allison (Annie Hall)
 Allison (Border Line)
 Allison (De beaux lendemains)
  Allison (Dieu seul le sait)
 Allison (Freddie, série télévisée)
 Allison (Hocus Pocus)
 Allison (Jackson County Jail)
 Allison (La Maison du sommeil)
 Allison (Mysterious Ways)
 Allison (Outside Chance)
 Allison (Paparazzi : Objectif chasse à l'homme)
 Allison (Trainspotting)
 Allison (True Lies)
 Allison « Allie » (Voilà !)
 Dr Allison Cameron (Dr House)
 Allison Capuletti (Easy Money)
 Allison Cerstmer (Magma
 Alisson Dilaurentis (Pretty Little Liars)
 Allison Dubois (Médium)
 Allison Dumont '(Piranha 2 : Les Tueurs volants) Allison Hayes (Philadelphia Experiment) Miss Allison James (Horror 101) Allison « Allie » Jones (J.F. partagerait appartement) Allison « Allie » Lowell (Aline et Cathy (Kate & Allie en VO)) Allison Mackenzie (Peyton Place)
 Allison Michaels (Charmed : saison 1)
 Allison Mitchner (Punishment Park)
 Allison Moller (Lost & Delirious)
 Allison Parker (Melrose Place)
 Allison Parrish (Rencontre avec Joe Black)
 Allison Reed (Evolution (film))
 Allison Reynolds (The Breakfast Club)
 Allison Rosso (Rolling Vengeance)
 Allison Tate (The Education of Allison Tate)
 Allison Taylor (Les Simpson)
 Annabel Allison (The Affairs of Annabel, Annabel Takes a Tour)
 Colonel Ben Allison (Les Implacables)
 Cam Allison (Les Incorruptibles)
 Julie Allison Scandal Sheet)
 Mitch Allison (Fallen Angels)
 Neil Allison (The Miracle Baby)
 Dr. Ralph B. Allison (The Five of Me)
 Ruth Allison, née Ruth Swanson (Hit Parade of 1937)
 Shirlee Allison (Le Don de l'amour)
 Allison Scavo (Desperate Housewives)
 Allison Argent (Teen Wolf)
 Allison «Ally» McBeal (Ally McBeal)

Toponyme 
 Mount Allison University, l'université de Sackville (Nouveau-Brunswick)
 Allison, une localité, chef-lieu du comté de Butler dans l'Iowa aux États-Unis
 Col Allison, un col de montagne en Colombie-Britannique au Canada
 Allison, un guyot de l'océan Pacifique

Musique 
 Alison, une chanson d'Elvis Costello sortie en 1977
 Alison, une chanson de Jordy, classée numéro un en France en 1993
 Alison, une chanson des Pixies, un album Bossanova
 Alison, une chanson d'Ycare
 Alison, une chanson de Slowdive, sortie en 1993 dans l'album Souvlaki

Autres 
 Allison Sydney Harrison
 The Education of Allison Tate
 Allison Engine Company, un fabricant de moteurs d'avion fondée par James A. Allison en 1915

Référence 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom américain